BBF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Burlington N Eng Hlpt (Stati Uniti)